Dudeney ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Dudeney (* 2003), britische Tennisspielerin
 Henry Dudeney (1857–1930), englischer Autor